Любушкото войводство ( [vɔjɛˈvut​͡stfɔ luˈbuskʲɛ]) е войводство в Западна Полша. Заема площ от 13 987,88 хил. км2. Функциите на регионална столица се изпълняват от 2 града: Гожов Велкополски и Жельона Гура. Град Гожов е седалището на управителя на войводството, докато в Жельона Гура заседава местният съвет на провинцията.

История 
Войводството е създадено през 1999 година след сливането на войводствата Гожов Велкополски и Жельона Гура. Името на областта произлиза от названието Любушка земя (историческа област на река Одра), въпреки че част от войводството се отнася към областите Долна Силезия, Великополша и Лужица.

География 
Любушкото войводство граничи с Германия на запад, Западнопоморското войводство на север, Великополското на изток и Долносилезкото на юг.

Население 
Населението през 2010 г. е 1 010 705 души.

Административно деление 
Войводството се дели на 14 окръга (повяти), които от своя страна са разделени на 83 общини (гмини).

Бележки